Чемпионат мира по трековым велогонкам 1979 года прошёл с 28 августа по 2 сентября в Амстердаме (Нидерланды).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания 

1979
Спорт в Нидерландах в 1979 году
Август 1979 года
Сентябрь 1979 года
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Велоспорт в Нидерландах